Anne Donnellan (vers 1700-1762), promotrice irlandaise de la littérature, de l'apprentissage et des arts, et critique littéraire.
 Declan Donnellan (1953-), metteur en scène de théâtre, réalisateur et auteur britannique.
 Dylan Donnellan (1994-), joueur irlandais de rugby à XV.